

Persone
 Brian Gionta – hockeista su ghiaccio statunitense
 Salvatore Gionta – ex pallanuotista italiano
 Stefano Gionta – scrittore italiano
 Stephen Gionta – hockeista su ghiaccio statunitense
 Valentino Gionta – criminale italiano

Altro
 Clan Gionta – sodalizio camorristico operante nella periferia a sud di Napoli